Berresheim steht für:

 Berresheim (Bad Münstereifel), ein Ortsteil der Stadt Bad Münstereifel
 eine ehemalige Gemeinde im Landkreis Mayen, siehe Alzheim 

Berresheim ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Berresheim (1923–1987), deutscher Fastnachter
 Tim Berresheim (* 1975), deutscher Künstler  
 Volker Berresheim (* 1956), deutscher Diplomat